Nkutshu peut désigner :
 les Nkutshu, un peuple de la République démocratique du Congo
 le nkutshu, leur langue